

Нове Чапле — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Нове Чапле — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства